Miejscowości w USA:
 Colebrook – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Colebrook – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Colebrook – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös

Gminy w USA:
 Colebrook (ang. Colebrook Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Colebrook (ang. Colebrook Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Colebrook (ang. Colebrook Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 Colebrook (ang. Colebrook Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clinton